Лабрадо́р — минерал из группы плагиоклазов основного состава, алюмосиликат кальция и натрия.
Назван в честь полуострова Лабрадор (Канада), где был впервые найден в 1770 году.

В некоторых языках называется также лабрадоритом (), что может приводить к путанице с горной породой лабрадоритом. Иногда в качестве синонимов также используют термины сизяк, рысий глаз, тавусит или радужник.

Свойства 
Член изоморфного ряда NaAlSi3O8 (альбит) — CaAl2Si2O8 (анортит), содержит 50—70 % анортитового компонента.

Кристаллы (таблитчатые) редки, чаще встречается в виде плотных крупнозернистых агрегатов и перфорированных вкраплений. Образуется в интрузивных породах основного состава.

Состав (%): Na2O — 3,96; CaO — 10,93; Al2O3 — 26,83; SiO2 — 55,49. Примеси (%): Fe2O3 — 1,6; K2O — 0,36; H2O — 0,51; MgO — 0,15.

Двойное лучепреломление +0,008. Плеохроизм и дисперсия отсутствуют. Спектр поглощения не интерпретируется, люминесценции обычно нет.

Для минерала характерны яркие радужные отливы (блики), называемые иризацией (или лабрадоризацией, или лабрадоресценцией). Чаще всего эти отливы имеют синие и голубые оттенки, но могут быть зелёными, жёлтыми и красными. Такой эффект связан с интерференцией света в тонких пластинках разного состава, из которых состоит минерал.

Крошится при сдавливании, легко раскалывается при ударе. Плавится. Растворяется в кислотах.

Месторождения 
Лабрадор встречается в Канаде (полуостров Лабрадор, остров Ньюфаундленд), Мексике, США, Бразилии, на Мадагаскаре, Украине (Волынь, Житомирская область), в Фенноскандии (особенно в Финляндии), Австралии (Новый Южный Уэльс), Индии.

Разновидности 
В зависимости от кристаллографических и оптических свойств выделяют следующие разновидности лабрадора:
 Спектролит — лабрадор, который отливает всеми цветами радуги. Спектролиты встречаются в Финляндии, где они были обнаружены в 1940 году в Юлямаа при строительстве Линии Салпа (линии фортификационных заграждений); разработка спектролитов в Юлямаа началась после Второй мировой войны.
 Чёрный лунный камень — лабрадор с синей и голубой иризацией; именно таким лабрадором отделана центральная лестница Российской государственной библиотеки («Ленинки»): округлые синие пятнышки, отливающие перламутром, становятся хорошо видны при соответствующем освещении, естественном солнечном свете, падающем из окон. (Просто «лунным камнем» обычно называют адуляр — минерал со светло-голубой иризацией).
 Солнечный камень — лабрадор с золотистой иризацией, добываемый в Орегоне (США).

Применение 

С конца XVIII века является ценным ювелирно-поделочным камнем. 

На полированной поверхности ярко проявляется иризация, поэтому спектролиты используются для изготовления бижутерии и изделий художественного промысла.

Ценятся также мадагаскарские лабрадориты с сильным синим отливом. Австралийские бесцветные, желтовато-коричневые прозрачные лабрадориты успешно гранятся.

Примечания

Литература 
 Nordenskiöld N. Untersuchung einiger neuer Phänomene beim Farbenspiel des Labradors // Annalen der Physik und Chemie. 1830. Vol. 95. S. 179-190. 
 Шуман В. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. — М.: Мир, 1986. — С. 158.

Ссылки 
 Лабрадор в каталоге минералов
 Лабрадор в базе данных минералов
 Характеристика лабрадора

Силикаты (минералы)
Минералы кальция
Минералы натрия
Поделочные камни
Породообразующие минералы
Соединения кальция по алфавиту
Кристаллы триклинной сингонии